Dave Mullins ist der Name folgender Personen:

* Dave Mullins (Animator), US-amerikanischer Animator 
 Dave Mullins (Taucher), neuseeländischer Apnoetaucher